Karel Mejta ist der Name folgender Personen:

 Karel Mejta senior (1928–2015), tschechoslowakischer Ruderer
 Karel Mejta junior (* 1951), tschechoslowakischer Ruderer